Swiss Indoors Basel 2014 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2014 z cyklu Swiss Indoors Basel rozgrywany w dniach 20–26 października 2014 roku w Bazylei na kortach twardych w hali o puli nagród 1 458 610 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Szwajcarii